Украинская Премьер-лига () — высший дивизион чемпионата Украины по футболу среди мужских команд; проводится среди футбольных клубов-участников Объединения профессиональных футбольных клубов Украины «Премьер-лига» — сильнейшей лиги украинского футбола. Именно Объединение профессиональных футбольных клубов Украины «Премьер-лига» и проводит чемпионат (начиная с сезона 2008/2009, когда это право было ему делегировано Украинской ассоциацией футбола). С первого чемпионата Украины и до сезона 2007/2008 включительно футбольные клубы, участвовавшие в чемпионате, относились к Высшей лиге.

Чемпионат проводится в два круга по системе «осень—весна». В настоящее время в соревновании участвуют 16 клубов. После каждого сезона команды, которые заняли 15-е и 16-е места, вылетают напрямую, их места занимают 1-е и 2-е места Первой лиги, а 13-е и 14-е места борются за место в УПЛ со 3-й и 4-й командой Первой лиги.

Первый чемпионат лиги был проведён в 1992 году. Первые чемпионаты проходили под эгидой Федерации футбола Украины, затем проводились Профессиональной футбольной лигой Украины. Начиная с сезона 2008/09 и по настоящее время их проводит Объединение профессиональных футбольных клубов Украины «Премьер-лига».

История

Развитие в начале XX века (1900—1914) 

В 1900-х годах первые футбольные клубы возникают во многих городах Украины — инициаторами являются преимущественно молодежь, студенты высших школ. Во многих городах первыми игроками были рабочие и моряки из стран Европы.

«Сокольское движение», основанное чехами в середине XIX века, было причастно к развитию игры в Киеве. Первая команда — «Юг» (1902) состояла в основном из чехов. Впоследствии её переименовали в «Сокол». Одним из очагов киевского футбольного движения был Политехнический институт, студенты которого создали команду «Политехники» (1906). В 1911 году 6 киевских клубов организовали городскую лигу: «Любители спорта», Спортивно-гимнастический Кружок при Киевском Политехническом институте, Кружок «Славия», Кружок «Спорт», Польское гимнастический Общество и Кружок «Феникс». Выиграли турнир «политехники».

Во Львове студенты первой школы образовали ФК «Слава», который впоследствии стал предком клуба «Чарни» (1903), свою спортивную команду сделала четвертая гимназия — КГС (Клуб Гимнастический-Спор 04). Эту команду через 3 года переименовывают в «Погонь» — в межвоенный период команда будет одним из флагманов польского футбола. Учащиеся 3 и 6 гимназий создали команду «Лехия» (1905). Первые чемпионы города — «Чарни».

1909 — Зарегистрирован устав «Одесского кружка футбола» (ОКФ). В декабре 1910 г. была создана одесская футбольная лига (ОФЛ). 20 февраля 1911 г. стартовал первый футбольный чемпионат Одессы, участие в котором приняли пять команд: ОБАК, Ш. К., ОКФ (Одесский кружок футбола), «Виктория», «Стад де Одесса» (позже «Спортинг-клуб»). Интересно, что в 1912 г. ОФЛ вступила во Всероссийский футбольный союз, а 20 октября 1913 г., победив в финальном матче сборную Санкт-Петербурга (4:2), сборная Одессы стала чемпионом Российской империи.

Украинская ССР (1921—1991) 

Чемпионат Украинской ССР по футболу был учрежденный в 1921 году, как всеукраинские межгородские соревнования, позднее он вошел во всеукраинские олимпиады и спартакиады. В течение нескольких сезонов соревнования были приостановлены из-за того, что футбол был назван «непролетариатским видом спорта», из-за голода на Украине (1932—1933) соревнований также не было.

Реформа союзного футбола, осуществлённая в 1936 году, упразднила проведение республиканских чемпионатов, сделав их составной частью всесоюзных розыгрышей по лиговому принципу. Таким образом украинские команды оказались разбросанными в разных дивизионах советского футбола, и звание чемпиона Украины, присваиваемое командам низших дивизионов, утратило свой статус на долгие годы. Так, с осени 1936 по 1991 годы чемпионами УССР объявлялись команды, одержавшие победу в Первой группе республиканского первенства, в классе «Б» союзных соревнований, а позднее — во Второй лиге.

Современная история (с 1991) 
После распада СССР первый чемпионат состоялся в начале весны 1992 года после создания Высшей лиги Украины. Лига была создана из шести команд, которые принимали участие в Высшей лиге СССР, двух команд из Первой лиги СССР и девяти из одиннадцати украинских команд из Второй лиги СССР. Две лучшие команды Второй низшей лиги СССР украинской зоны также были включены в Высшую лигу вместе с победителем Кубка Украины 1991 года.

20 участников были разделены на две группы: победители играли за звание чемпиона, а вторые — за третье место. Как и ожидалось, пятеро фаворитов — «Динамо» (Киев), «Днепр», «Шахтёр», «Черноморец» и «Металлист» заняли первые три места в каждой группе. В чемпионском матче плей-офф во Львове произошла сенсация, симферопольская «Таврия» обыграла «Динамо» 1-0. Крымчане получили первый украинский титул, уступив в чемпионате лишь один раз.

Во втором розыгрыше чемпионата Украины, который уже проходил в формате Лиги из 16 команд, главным соперникам киевлян стал «Днепр», который был лидером после первой половины сезона. К концу сезона обе команды набрали одинаковое количество очков. Титул чемпионата был присуждён киевскому «Динамо», поскольку у них была лучшая разница мячей.

Следующее десятилетие ознаменовалось жёсткой конкуренцией между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» («Украинское классико»). С 2000 года донецкий «Шахтер» зарекомендовал себя как реальный претендент на чемпионство. В 2000 году «Шахтер» впервые прошёл квалификацию в Лиге чемпионов, заняв 3 место в групповом этапе, а 2002 год стал переломным в истории горняков, они выиграли свой первый чемпионский титул под руководством итальянского тренера Невио Скалы, которому также удалось завоевать и Кубок Украины.

5 ноября 2007 года президенты клубов Высшей лиги приняли решение о создании украинской Премьер-лиги. На этом же заседании был создан наблюдательный совет, который состоял из Равилья Сафиуллина (Профессиональная футбольная лига), Виталия Данилова («Харьков»), Пётра Диминского («Карпаты») и Вадима Рабиновича («Арсенал» Киев). В течение следующих трёх месяцев этот орган курировал процесс создания регламента и устава Премьер-лиги, а также процедуру запуска чемпионата, начиная с сезона 2008/09.

Только три команды становились чемпионами Украины: «Динамо», «Шахтёр» и «Таврия». До сезона 2012/13 «Динамо» всегда завоёвывало как минимум серебряные медали, а с сезона 1996/97 это же верно и по отношению к «Шахтёру», таким образом с тех пор преимущественно эти две команды разыгрывают между собой чемпионство и второе место.

Чемпионат 2021/22 был прерван из-за вторжения российских войск. В мае 2022 года было принято решение досрочно завершить сезон, турнирная таблица была зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года, по итогам 18-ти туров (из 30 запланированных). Награждение призёров не производилось

Регламент 
Чемпионат состоит из 30 туров. Команды играют по два матча друг с другом (один дома и один на выезде). Сезон начинается в конце июля и заканчивается в конце мая. Зимний перерыв длится около 3 месяцев (с конца ноября до конца февраля). Таким образом, зимний перерыв значительно дольше, чем интервал между сезонами. Такая организация чемпионата объясняется климатическими условиями.

Первый сезон чемпионата в 1992 году был особенным и длился всего полгода. Это было связано с тем, что последний чемпионат СССР завершился осенью 1991-го и Украинская ассоциация футбола решила изменить календарь с системы «весна-осень» на «осень-весна». В первом чемпионате 20 клубов были разделены на 2 группы по 10 команд. В обеих группах клубы дважды играли друг с другом, чемпионство решалось в матче между победителями групп (Таврия — Динамо — 1:0), команды занявшие вторые места играли матч за 3-е место (Днепр — Шахтёр — 3:2).

После первого сезона количество клубов, участвующих в чемпионате, менялось от 12 до 18. В сезонах с 2016/17 по 2019/20 в чемпионате участвовало 12 команд (наименьшее количество в истории), а сам турнир проводился в два этапа: на первом этапе все 12 команд играли друг с другом два круга, после чего, по результатам игр клубы делились на две «шестёрки», в которых коллективы играли между собой ещё по два матча. «Верхняя» шестёрка разыгрывала между собой призовые места и возможность участия в еврокубках, в то время как команды «нижней» шестерки боролись за право остаться в высшей лиге. В сезоне 2019/20 две лучшие команды «нижней» шестерки получили право участвовать в дополнительном раунде плей-офф за участие в Лиге Европы УЕФА. Начиная с сезона 2020/21 количество участников было постепенно увеличено до 16

В сезоне 2005/06 было введено правило «золотого матча». По этому правилу, если первая и вторая команда набирают одинаковое количество очков, победитель чемпионата определяется в «золотом матче» между ними, который проводится на нейтральном поле. Это правило пришлось использовать в этом же сезоне — «Шахтёр» и «Динамо» набрали по 75 очков. В «золотом матче» победил «Шахтёр» (2:1 в дополнительное время).

В сезоне 2008/2009 и далее в составе одной команды на поле не могло быть одновременно более семи иностранцев. За каждого нового заявленного иностранца клуб должен заплатить $20 тыс.

В сезонах 2017/18 и 2018/19 регламентом было предусмотрено проведение раунда плей-офф между командами нижней части таблицы УПЛ и клубами первой лиги за право выступать в высшем дивизионе. Ранее дополнительные матчи с клубами первой лиги проводились в сезонах 1998/99 и 2001/02, однако они были введены по ходу сезона, в связи с различными обстоятельствами

Титульные спонсоры 
 2006/07: Союз-Виктан
 2007/08: Биола
 2008/09 — 2011/12: Эпицентр
 2015/16 — 2016/17: Пари-Матч
 2019/20 — 2020/21: Favbet
 2021/22 — 2022/23: VBET

Сезон 2022/23

Победители, призёры чемпионатов и лучшие бомбардиры

Достижения клубов

Суммарная таблица 
По состоянию на 28 июля 2021 года

 Полужирным шрифтом выделены участники сезона 2021/2022.
 В таблице учтены результаты матчей за первое и за третье место состоявшихся в 1992 году, а также «золотой матч» сезона 2005/06.
 Снятие очков в таблице не учитывается.

Все участники чемпионата и их места 

 * — отказ от участия в турнире из-за финансовых или иных проблем.
 Полужирным шрифтом указаны клубы, участвующие в сезоне 2022/23.

См. также 
 Чемпионат Украинской ССР по футболу
 Кубок Украины по футболу
 Суперкубок Украины по футболу
 Рекордные трансферы в украинском футболе
 Система футбольных лиг Украины
 Список хет-триков чемпионата Украины по футболу
 Список футбольных стадионов Украины

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Украина